La NCAA Division I 1986 si è svolta nel 1986: al torneo hanno partecipato 32 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la seconda volta consecutiva alla .

Squadre partecipanti

Torneo

Northwest regional

South regional

Mideast regional

West regional

Final Four - Alex G. Spanos Center, Stockton

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1986
NCAA Division I (pallavolo femminile)